Lederbogen ist der Name von

 Rolf Lederbogen (1928–2012), deutscher Designer, Architekt und Hochschullehrer

Lederbogen steht für

 Robert Lederbogen, um 1882 in Halberstadt gegründeter Ansichtskartengrosshandel, Alben- und Kunstblättervertrieb, in den 1950er Jahren mit Sitz in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) (Siehe c:Category:R. Lederbogen, Halberstadt)